Single Handed – film del 1914 diretto da Lloyd Ingraham
 Single Handed – film del 1923 diretto da Edward Sedgwick